

Тарґувка — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Тарґувка — село в гміні Малянув Турецького повіту Великопольського воєводства